Лунка де Жос има више значења:

 Лунка де Жос (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Лунка де Жос (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Општина Лунка де Жос (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији